Steven Lorentz, född 13 april 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för San Jose Sharks i NHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Carolina Hurricanes och på lägre nivåer för Charlotte Checkers i American Hockey League (AHL), Florida Everblades i ECHL och Peterborough Petes i Ontario Hockey League (OHL).

Lorentz draftades av Carolina Hurricanes i sjunde rundan i 2015 års draft som 186:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Steven Lorentz NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Steven Lorentz hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Personer från Waterloo, Ontario
Idrottare från Ontario
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Peterborough Petes
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare valda av Carolina Hurricanes i NHL Entry Draft
Spelare i Charlotte Checkers (2010–)
Spelare i Florida Everblades
Spelare i Carolina Hurricanes
Spelare i San Jose Sharks